Василий Александрович Мордин (1918—1949) — советский лётчик бомбардировочной авиации ВВС ВМФ в годы Великой Отечественной войны,  Герой Советского Союза (24.07.1943). Майор (27.07.1944).

Биография 
Родился 18 апреля 1918 года в селе Хотеево (ныне — Брасовский район Брянской области). Окончил 7 классов школы в Хотеево, затем учился в Брасовском сельскохозяйственном техникуме (пос. Локоть). 

В августе 1936 года призван по комсомольскому набору на службу в Рабоче-крестьянский Красный Флот. Окончил Военно-морское авиационное училище имени И. В. Сталина в Ейске в 1939 году. С ноября 1939 года служил на должности младшего лётчика в 15-м отдельном морском разведывательном авиационном полку ВВС Балтийского флота, в июле 1940 года его перевели в 57-й бомбардировочный авиационный полк ВВС КБФ. Тогда летал на самолётах МБР-2, СБ, ДБ-3Ф.

С июля 1941 года сражался в Великой Отечественной войне. Сначала воевал на Балтике, где в составе 57-го бап выполнил 18 боевых вылетов. В конце августа 1941 года переведён на Черноморский флот и назначен пилотом 40-го бомбардировочного авиационного полка ВМФ. Освоив во фронтовых условиях самолёт Пе-2, на протяжении практически всей героической обороны Севастополя находился на аэродроме Херсонес в осаждённом городе, совершая оттуда боевые вылеты в поддержку защитников города.

В 1942 году вступил в ВКП(б).

К ноябрю 1942 года лётчик 40-го бомбардировочного авиаполка 63-й бомбардировочной авиабригады ВВС Черноморского флота капитан Василий Александрович Мордин совершил 202 боевых вылета, уничтожив лично и в группе большое количество боевой техники противника: 13 самолётов на аэродромах, 30 автомашин, 5 артиллерийских орудий, 4 миномётные батареи, взорвал железнодорожный эшелон и 4 склада боеприпасов, потопил транспортную баржу и десантный катер.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 июля 1943 года за «образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм» капитану Василию Александровичу Мордину присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» за номером 1047.

После эвакуации из Севастополя в июле 1942 года активно участвовал в битве за Кавказ. В декабре 1942 года назначен лётчиком в 27-ю отдельную разведывательную эскадрилью ВВС ЧФ, а уже через месяц, в январе 1943 года, стал в ней командиром звена. Стал в ней одним из лучших дальних морских разведчиков, совершая вылеты с аэродромов кавказского побережья на разведку морских коммуникаций у оккупированной Одессы, румынского и болгарского побережья, и даже летал в район пролива Босфор. В марте 1943 года назначен командиром эскадрилью в 30-й отдельный разведывательный авиационный полк ВВС ЧФ. С марта 1944 года — инспектор по технике пилотирования 13-й авиационной дивизии пикирующих бомбардировщиков ВВС ЧФ. Однако и тогда продолжал боевые вылеты, как лично выводя в бой молодых пилотов, так и привлекаясь для выполнения особо важных заданий командования. Участвовал в Крымской и Ясско-Кишинёвской наступательных операциях. 

Всего за время войны В. А. Мордин совершил 299 боевых вылетов на самолётах ДБ-3Ф, Пе-2, Пе-3, A-20 «Бостон».

После окончания войны продолжил службу в ВМФ СССР. Оставался в прежней должности до направления на учёбу в феврале 1946 года. В 1947 окончил Высшие офицерские курсы авиации ВМФ.

С августа 1947 года служил в ВВС Северного флота: командир 21-й отдельной буксировочно-корректировочной авиационной эскадрильи, с января 1949 года — командир эскадрилью в 574-м минно-торпедной авиационном полку.

Трагически погиб в авиакатастрофе 8 июля 1949 года на военном аэродроме «Ягодник» в районе посёлка Первомайский (ныне — город Новодвинск) Архангельской области. Похоронен в  на Мемориальном Братском кладбище советских воинов на 6 километре Симферопольского шоссе у посёлка Дергачи.

Награды 
 медаль «Золотая Звезда» Героя Советского Союза (24.07.1943)
 орден Ленина (24.07.1943)
 два ордена Красного Знамени (9.01.1942; 9.08.1942)
 Орден Александра Невского (6.11.1944)
 медаль «За боевые заслуги» (5.11.1946)
 медаль «За оборону Севастополя» (1943)
 медаль «За оборону Кавказа» (1945)
 медаль «За оборону Одессы» (1943)
 ряд других медалей СССР
 Кавалер ордена Британской империи (Великобритания, 19.01.1944)
 Медаль «Отечественная война 1944—1945 гг.» (Болгария, 1949).

Память 
 Бюст установлен на Аллее Героев в посёлке Новофёдоровка Сакского района Крыма.
 Бюст установлен на Аллее Славы в пгт Красногвардейское  Красногвардейского района Крыма (2021). 
 Также бюст установлен в посёлке Локоть Брасовского района Брянской области.

Примечания

Литература 
 
 Герои Советского Союза Военно-Морского Флота. 1937—1945. — М.: Воениздат, 1977.

Ссылки 
 Биография В. А. Мордина на сайте «Деятели Брянского края»

Родившиеся в Брасовском районе
Выпускники Ейского высшего военного авиационного училища лётчиков
Лётчики морской авиации Великой Отечественной войны
Командиры звеньев в Великой Отечественной войне
Командиры эскадрилий в Великой Отечественной войне
Участники Крымской операции (1944)
Участники Ясско-Кишинёвской операции
Члены ВКП(б)
Погибшие в авиакатастрофах в РСФСР
Похороненные на Мемориальном кладбище советских воинов